Чијатипан има више значења:

 Чијатипан (Калнали), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Чијатипан (Уазалинго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику